Serhij Ponomarenko – ukraiński piłkarz (ur. 1983)
 Serhij Iwanowicz Ponomarenko – ukraiński piłkarz (ur. 1982)
 Serhij Ponomarenko – ukraiński siatkarz